Misunderstood (Bon Jovi)
 Misunderstood (Robbie Williams)